План Чак Позо Уно има више значења:

 План Чак Позо Уно (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 План Чак Позо Уно (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику